{{Улица|Нижнего Новгорода
 |страна                    = Россия
 |регион                    =  Нижегородская область
 |город                     = Нижний Новгород
 |lat_deg =56.325
 |lon_deg = 44.008
 |region     = RU
 |CoordScale  = 5000
 |название                  = Варварская
 |оригинальное название     =
 |статус                    = улица
 |на карте                  = 
 |размер                    = 
 |фото                      = NN 01-09-2021 03.jpg
 |размер фото               = 300 px
 |подпись                   = Здание Нижполиграфа и Сбербанка на улице Варварской
 |округ-ссылка              = 
 |округ                     = Нагорная часть
 |район-ссылка              = Районы Нижнего Новгорода
 |район                     = Нижегородский
 |исторический район-ссылка = 
 |исторический район        = 
 |микрорайон-ссылка         = 
 |микрорайон                = 
 |метро                     =  (в проекте)
</small> |метро-ссылка              = Нижегородский метрополитен
 |электричка                = 
 |электричка-ссылка         = 
 |трамвай                   = 
 |трамвай-ссылка            = 
 |троллейбус                = 13, 17, 17ц, 31
 |троллейбус-ссылка         = Нижегородский троллейбус
 |автобус                   = 1, 3, 40, 58, 61, 64, 68, 71, 92, 95
 |автобус-ссылка            = Нижегородский автобус
 |маршрутка                 = т70, т74, т91, т97
 |маршрутка-ссылка          = 
 |индекс                    = 603000, 603006
 |телефоны                  = +7 831 4xx-xx-xx
 |прежние названия          = Фигнер
 |протяжённость             = 950 м
 |название параметра        = 
 |текст параметра           = 
 |на карте wikimapia        = http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=56.320071&lon=44.018891&z=15&m=b
 |на карте openstreetmap    = http://www.openstreetmap.org/#map=15/56.3201/44.0189
 |на карте яндекс           = http://maps.yandex.ru/?ll=44.01889085769653,56.32007101207406&z=15
 |на карте гугл             = https://www.google.ru/maps/@56.320071,44.0188909,15z
 |на викискладе             = 
}}
Варва́рская улица (после революции 1917 г. до начала 1990-х гг. — улица Веры Фигнер) — одна из центральных улиц Нижнего Новгорода, входит в число семи улиц, радиально расходящихся от площади Минина и Пожарского.

Находится в Нижегородском районе. Улица соединяет площадь Минина и Пожарского с площадью Свободы. В середине улицы располагается площадь Октябрьская. Длина улицы около 950 метров.

 История 

Улица Варварская была спроектирована генеральным планом Нижнего Новгорода 1770 года перпендикулярно к участку Нижегородского кремля на Благовещенской площади (ныне пл. Минина и Пожарского) слева от Дмитриевской башни. Проект планировки архитектора А. В. Квасова предусматривал застройку центральной части города по главным улицам каменными домами, а по второстепенным — полукаменными. Часть улицы от площади до Ковалихинского оврага был проложена к 1787 году в ходе Генерального межевания города и именовалась по расположенной на ней церкви Святой Великомученицы Варвары. Искривлённое продолжение улицы за церковью, которое впоследствии было спрямлено, до 1834 года называлось Гусевой улицей. Заканчивалась улица заставой в районе срытого вала Большого острога, возле которой располагался деревянный тюремный острог и деревянная тогда Варварская часовня.

Изначально Варварская церковь находилась на площади перед проездом через вал и ров Малого острога, остатки которых были уничтожены в ходе реализации плана 1770 года. Площадь пересекал Ковалихинский ручей, через который наводился деревянный мост.

В 30—40-х годах XIX века вместо моста через Ковалихинский ручей была устроена Варварская дамба, проезжая часть была выровнена, овраг у выхода из города был засыпан Острожной дамбой. После осадки насыпного грунта в 1844 году улица была вымощена просмолёнными брусьями отслуживших свой срок лодий и барок, которые стали заменяться булыжником в 50-х годах XIX века.

В середине XIX в. краевед Николай Храмцовский писал:  Варварская улица, переходя через Варварскую и Острожную дамбы, упирается в тюремный замок; на ней находятся: церковь Святой Варвары Великомученицы, Александровский дворянский институт, аптека В. Е. Эвениуса, контора Общества морского, речного и сухопутного страхования и контора маклера Болотова. Церковь Святой Варвары стоит на правой стороне улицы, у дамбы; два дома Александровского института занимают все пространство от Почтовой конторы до Осыпной улицы; аптека господина Эвениуса помещается в собственном его огромном каменном доме, против института. Она открыта в 1780 году отцом нынешнего владельца её и была в то время единственной во всей Нижегородской губернии. Контора Общества морского, речного и сухопутного страхования помещается в доме купца Болотова, стоящем направо, пройдя церковь; тут же находится и его маклерская контора.

Кроме домов института и Эвениуса, на Варварке есть ещё несколько каменных, из которых замечательны по величине своей принадлежащие Казённой палате (бывшей соляного правления) и купца Дубицкого: первый на углу Осыпной, а второй — против дамбы. 

После революции улица была переименована в честь террористки Веры Фигнер, участницы покушения на императора Александра II, которая жила в Нижнем Новгороде в ссылке в 1905 году и под надзором полиции в 1915 году.

 Церковь Святой Великомученицы Варвары 

Деревянная церковь в честь Святой Варвары была построена в начале XVI века. Каменная церковь построена в 1757 году «тщанием» дьяка Денисова и служащего Строгановых Шушпанова. Главный престол был в честь Владимирской иконы Божией Матери, а левый — во имя великомученицы Варвары. Паперть и невысокая колокольня были украшены колоннами, на колокольне — высокий шпиль. В Варварской церкви крестили Алешу Пешкова. 

В 1958 году здание бывшей церкви на ул. Фигнер «в связи с её аварийным состоянием» снесено. На его месте было построено кафе, а в 1970-х годах — фонтан перед Домом политического просвещения, в здании которого сейчас располагается Торгово-промышленная палата и киноконцертный зал «Юпитер» (дом № 1 на пл. Октябрьской).

 Александровский дворянский институт (дом № 3) 

Наиболее значимым учреждением на Варварке был Александровский дворянский институт, в комплексе зданий которого сейчас располагается Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека. Александровский дворянский институт был закрытым средним общеобразовательным мужским заведением для подготовки дворянских детей к поступлению в российские университеты. Он возник из дворянского пансиона при всесословной губернской гимназии. Торжественное открытие его состоялось 30 августа 1844 года.

Комплекс зданий для института был приобретён у местных домовладельцев и перестроен. Проект перестройки здания выполнен архитектором А. А. Пахомовым. Им же выполнен проект резного одноярусного иконостаса домовой церкви Александра Невского, иконы в котором были написаны профессором академии художеств А. Е. Егоровым. Во дворе были построены гимнастический зал и Г-образный двухэтажный кирпичный дом для учителей и служителей на 30 семей. Гимнастический зал предназначался для фехтования и уроков танцев, поэтому имел в двух классах хоры для музыкантов. В 1886 г. со стороны Осыпной (Пискунова) улицы к зданию была пристроена звонница с пятью колоколами. Архитектура и художественное лепное убранство здания сохранились до сих пор. Институт был назван Александровским в честь цесаревича Александра Николаевича, утвердившего проект архитектора Пахомова.

Гордостью института стали его выпускники: глава «Могучей кучки» М. А. Балакирев; математик В. А. Стеклов; химик В. В. Марковников; историк К. Н. Бестужев-Рюмин; зоолог О. А. Гримм; историк С. И. Архангельский; поэты и писатели И. Рукавишников, А. Вяхирев, И. Свединцев , А. Мариенгоф; профессор С. Добротин , скульптор А. Кикин, актёр В. Яхонтов и другие.

 Первая городская аптека (№ 4) 
Первую в Нижнем Новгороде аптеку основал в 1780 году немец Георг Христиан Людвиг Эвениус, приехавший в город за год до этого и поселившийся на Варварской улице. При генеральном размежевании Нижнего Новгорода в 1784 году Эвениусу был выделен участок в начале улицы Варварская. Двухэтажное каменное здание по проекту механика Ивана Немейера было построено в 1792 г. Часть дома была жилой, другую часть занимала аптека. Жителей и гостей города Егор Крестианович, как звали Эвениуса в народе, привлекал иллюминацией. На подоконниках аптеки он выставлял разноцветные стеклянные шары, которые, отражая свет ламп помещения, давали эффект радужного свечения на несколько метров вокруг дома.

В 1883 г. дело Эвениуса выкупил провизор П. Ф. Ремлер, который надстроил третий этаж. После революции здание было национализировано, в нём разместилась центральная городская аптека № 1, а впоследствии дом переоборудовали под коммунальные квартиры. В 2007 году в цокольном этаже дома снова открылась аптека, а также музей аптечного дела, коллекция экспонатов которого насчитывала более 250 предметов. Вновь открытая аптека работала около года.

 Жилой дом Е. Е. Эвениуса (№ 3а) 
В 1826 г. первый городской аптекарь Эвениус купил участок земли на пересечении улиц Осыпной и Варварской для постройки деревянного дома. В 1836 г. его сын, врач и педагог Е. Е. Эвениус, по проекту губернского архитектора И. Е. Ефимова возвел на месте деревянного двухэтажный каменный дом в стиле русского классицизма. Здание отличает чёткость и лаконичность архитектурного решения. Рустованный цокольный этаж, портики с пилястрами, меандровый пояс и другие элементы декора выделяют его среди остальных зданий.

В 1843 г. дом был продан дворянскому депутатскому собранию для временного размещения классов и жилых комнат Александровского института. В этом доме в 1845 г. родился революционер Г. А. Лопатин, первый в России переводчик «Капитала» К. Маркса, член Генерального совета I Интернационала. В 1931 г. в здании открылось музыкальное училище, а с 1965 г. — Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева, который был его выпускником.

 Дом коллежского асессора И. А. Княгининского (№ 5) 
Дом № 5 по улице Варварской принадлежал секретарю нижегородского военного губернатора М. П. Бутурлина Ивану Алексеевичу Княгининскому, одниму из крупнейших владельцев доходных домов в Нижнем Новгороде. Каменный двухэтажный дом со сводчатыми подвалами, был создан по проекту архитектора Ефимова и имел два изолированных входа. В 1838 г. дом был продан под размещение Соляного правления. В нём расположились как официальные присутствия, так и квартиры чиновников. У одного из них, К. А. Шрейдерса, в 1858 г. несколько месяцев жил Тарас Шевченко. В доме проживал также первый историк Нижнего Новгорода Николай Храмцовский, работавший в Соляном правлении. После упразднения Нижегородского соляного правления в январе 1860 г. дом был продан Палате государственного имущества. В советское время здание было надстроено.
С 1965 года в доме располагается Детская школа искусств № 8 им. В. Ю. Виллуана. Среди выпускников школы музыканты Евгений Брахман, Александр Мутузкин, Ксения Блинцовская, Инга Казанцева, Евгений Рывкин, Ольга Филатова и многие другие.

 Дом К. И. Ильиной — Щёлоковых (№ 8, 8а) 
После того как была проложена Варварская улица, участок на углу улиц Варварской и Осыпной (Пискунова) приобрела Клеопатра Ивановна Ильина, где и выстроила деревянную усадьбу на каменном фундаменте. Дом представляет собой классический дом с мезонином и пилястрами под ионическими капителями — типичную усадьбу того времени. В 1836 году дом Ильиной приобрёл погорелец из Благовещенской слободы купец Михаил Фёдорович Щёлоков. В 1861 г. его наследники Николай и Христофор расширили усадьбу, возведя по Осыпной улице одноэтажный кирпичный флигель с аркадой окон. В результате преобразований, в частности, были утрачены капители пилястр. После раздела имущества в 1882 году на углу Осыпной и Варварской улиц братья Щёлоковы возвели каменный дом (№ 8а), где в 1897 году расположилась фотохудожественная мастерская Андрея Карелина. Здание остается ценным памятником деревянной усадебной застройки Нижнего Новгорода начала XIX в.

 Дом пароходчицы М. К. Кашиной (№ 10) 
Дом на углу Варварской и Малой Печёрской улиц принадлежал купцу 1-й гильдии Михаилу Матвеевичу Кашину, а после его смерти — супруге Марии Капитоновне Кашиной, ставшей всемирно известной благодаря использованию Максимом Горьким её семейной трагедии 1895 года в качестве основы для пьесы «Васса Железнова» 1910 года. Мария Кашина проживала в доме до своей смерти в октябре 1916 года. На первом этаже её дома квартира сдавалась внаём многодетной семье, переселившейся в 1916 году из Москвы, по рассказам которой «Васса Железнова спускала маленьким детям конфеты на ниточке со второго этажа».

В советское время дом был расселён для размещения Татарского училища, позднее — снова переоборудован под коммунальные квартиры и надстроен двумя этажами в сталинском стиле, что исказило его первоначальную архитектуру, всё ещё отчётливо различимую на всех фасадах, кроме боковых, к которым были пристроены другие здания.

 Дом трудолюбия Рукавишниковых (№ 32) 

Первый в Нижнем Новгороде Дом трудолюбия в системе призрения беднейших жителей города был открыт в 1893 году. Для размещения 100 человек были отданы пустые военные казармы на Нижне-Волжской набережной. В 1894 году на средства купцов Рукавишниковых Дом трудолюбия открылся в помещении столярной фабрики на Мистровской улице (ныне улица Академика Блохиной). В дни работы Всероссийской промышленно-художественной выставки в 1896 году его даже посетила императорская чета. В 1899 году здание сгорело. Тогда дети Любови и Михаила Рукавишниковых решили построить каменное здание. Проект двухэтажного строения в стиле модерн архитектора П. А. Домбровского был осуществлен в 1905 году. На фасаде была надпись «Дом трудолюбия имени Михаила и Любови Рукавишниковых». В здании разместилось более 200 нищих, которые за то, что щипали паклю и чесали мочала, получали небольшую поденную плату, дважды в день еду и ночлег. В 60-е годы были надстроены два верхних этажа. С 20-х годов в доме размещается типография «Нижполиграф».

 Дом А. А. Клочковой (бывший № 27) 

После постройки каменного острога в 1823 году место, занимаемое деревянным острогом у заставы на краю города, было отдано под застройку титулярной советнице А. А. Клочковой. В 1837—1838 годах дом по проекту архитектора Г. И. Кизеветтера, утверждённому Николаем I, был построен. Дом деревянный, одноэтажный с мезонином, обшит тёсом, на каменном оштукатуренном цоколе. Архитектура дома основана на образцовых проектах XIX века в стиле классицизма, но с эклектическими декоративными элементами: греческим меандром во фризе, межэтажными декоративными «жуками», наборами фигурных балясин под окнами. Владельцы дома неоднократно менялись. В 1884 году графиня Варвара Ланская провела капитальный ремонт «без изменений прежних фасадов». Со временем элементы декора и ионические капители пилястр были утеряны.

В 1999 году дом № 27 по Варварской улице был включен в список выявленных объектов культурного значения Нижегородской области. Участок под домом был отдан под современную застройку, а дом было решено перенести на Щёлоковский хутор, в Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья. После расселения жильцов дом не охранялся и несколько раз возникал пожар, в результате сохранилось не более 50 % старого строения. В 2007 году дом был перемещен на Щёлоковский хутор.

 Часовня Варвары Великомученицы (№ 36) 
У ворот рубленного Большого острога по обычаю сооружались небольшие часовни. У дороги на Курмыш и Казань, входящей в город с востока, стояла деревянная Варварская часовня. Каменная часовня была построена в конце XIX века по инициативе Арзамасской Алексеевской общины в связи со спасением царской семьи во время крушения поезда в Борках 17 октября 1888 года, которое было расценено чудесным. Проект был создан нижегородским епархиальным архитектором А. К. Никитиным. Часовня представляет собой храм древнего шатрового типа с просторным одноапсидным алтарем, но без трапезной и колокольни. В оформлении использованы элементы древнерусской архитектуры: килевидные бочки, ширинки, штучный набор. Образа иконостаса были созданы иконописцами Общины. Освящение часовни состоялось 17 сентября 1892 года.
Надпись на часовне гласит «Часовня святой великомученицы Варвары в память нижегородцев, невинно убиенных в годы лихолетья»

 Александровская общественная женская богадельня (№ 42) 

Участок, на котором находится в настоящее время роддом № 1, занимающий угол и по пол квартала на улицах Варварской и Володарского, в XIX веке принадлежал трем разным людям. Владелец участка вдоль улицы Солдатской (сейчас Володарского), купец Андрей Семенович Осташников в 1864 году пожертвовал городу свой участок для устройства «странноприимного дома или богадельни для людей безродных и не имеющих средств к существованию». По недостаточности места, к организации богадельни приступили только через три года, после повторного обращения Осташникова. Было решено купить у титулярного советника П. И. Хохлова дом с участком по улице Варварской, садом примыкающий к участку Осташникова. В 1878 году, — через 10 лет после открытия богадельни, — купец Александр Вяхирев обратился к городским властям с предложением: «состоящую в моем владении землю на углу улиц Варварской и Солдатской передать на вечное время городской думе в полное её распоряжение, но с условием: чтобы эту землю использовали под постройку родильного заведения для бедных граждан»,
что и было осуществлено.

Богадельню было решено назвать в память спасения жизни императора Александра II от руки убийцы в Париже 25 мая 1867 года и открытие богадельни произвести 30 августа 1868 года в день именин Его императорского Величества.
Средства на покупку и ремонт дома Хохлова и закупку всего необходимого были собраны, и все работы были закончены к сроку, и в 1867 году Александровская богадельня на 25 кроватей была освящена и торжественно открыта с благодарностью попечителям и устроителям. Средства на содержание богадельни жертвовались горожанами. Обязанность по заготовке всех продуктов питания взял на себя Осташников. Он же организовал молельню для богадельниц, не имевших сил ходить в храм, и ходатайствовал об устроении домовой церкви. В 1869 году при поддержке городской думы церковь Вознесения Господня и Святого Князя Александра Невского была построена и освящена.

В доме Хохлова размещались также бесплатная лечебница и родовспомогательное заведение. Чтобы уменьшить тесноту, на участке, пожертвованном Вяхиревым, было решено построить здание для размещения родовспоможения, лечебницы и церкви. План-фасады были разработаны архитектором Николаем Фрелихом, и к 1882 году строительство было завершено. Роддом имел 85 коек, первым директором его был врач В. Баулин. При роддоме было открыто «сиротопитательное» отделение на 10 детей сирот, матери которых умерли в больнице. Рожениц бесплатно кормили, а для нуждающихся бедных нижегородцев по инициативе Осташникова обеды отпускались на дом.

Роддом и трёхэтажный дом Хохлова, примыкающий к роддому справа, сохранились до наших дней. Здание роддома являет собой пример эклектики в русской архитектуре XIX века и считается лучшей работой Н. Фрелиха в городе.

 Современная застройка 

 От пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова 

 От ул. Пискунова до пл. Октябрьской 

 От пл. Октябрьской до ул. Академика Блохиной 

 От ул. Академика Блохиной до ул. Володарского 

 От ул. Володарского до пл. Свободы 

 Памятники 

Перед лицеем № 40 (дом 15а) установлен памятник Герою Советского Союза Маслякову Георгию Гавриловичу. 

 Здания — памятники архитектуры 

 Федерального значения 
 № 4. Усадьба аптекарей Е. Х. Эвениуса — И. Ф. Ремлера. Главный дом.
 № 3. Здание Александровского дворянского института.

 Регионального значения 
 № 3а. Дом Е. Е. Эвениуса.
 № 5. Дом коллежского асессора И. А. Княгининского.
 № 8а. Доходный дом купцов Щёлоковых.
 № 12. Доходный дом купчихи У. А. Котельниковой.
 № 32. Дом трудолюбия имени Михаила и Любови Рукавишникових.
 № 42. Здание городской общественной Александровской женской богадельни с родовспомогательным заведением.

 Мемориальные доски 
 На здании Ленинской библиотеки (№ 3)

 На здании театрального училища (№ 3а)

 На здании ДШИ № 8 (дом № 5)

 На доме № 6

 На здании художественного училища (№ 8а)

 На доме № 44

 Транспорт 
На улице находится 1 остановка общественного транспорта — «Варварская», в сторону пл. Минина и Пожарского — на перекрёстке с ул. Академика Блохиной со стороны типографии Нижполиграф, в сторону пл. Свободы — у Торгово-промышленной палаты с концертным залом «Юпитер».

 Автобусы 
 № 1: пл. Минина и Пожарского — ЖК «Окский берег»
 № 3: ЗКПД-4 — Высоково
 № 40: микрорайон «Юг» — Верхние Печёры
 № 58: ул. Космическая — ул. Деловая
 № 61: ул. Долгополова — Верхние Печёры
 № 64: ул. Усилова — Соцгород-2
 № 68: ул. Космическая — Площадь Минина и Пожарского
 № 71: ул. Федосеенко — пл. Свободы
 № 92: Бурнаковский рынок — мкр. «Цветы»
 № 95: пл. Свободы — ул. Дубравная

 Троллейбусы 
 № 13: пл. Минина и Пожарского — мрн. Щербинки-2 (через площадь Советскую)
 № 17: пл. Минина и Пожарского — мрн. Кузнечиха-2
 № 17ц: пл. Минина и Пожарского — мрн. Цветы
 № 31: пл. Минина и Пожарского — мрн. Щербинки-2 (через улицу Горького)

 Маршрутные такси 
 № т70: ТРЦ Седьмое небо — мрн. Кузнечиха-2.
 № т74: ул.Долгополова — Верхние Печёры.
 № т91: Ул. Долгополова — завод "Керамик"
 № т97: пос. Мостоотряд — ТЦ "Лента"

 См. также 
 Площадь Свободы
 Площадь Минина и Пожарского
Октябрьская улица
Улица Пискунова
 Нижполиграф
 Лицей № 40 (Нижний Новгород)

 Примечания 

 Источники 
 Храмцовский Н. И. Краткий очерк истории и описание Нижняго-Новгорода. — 1859.
 Светлана Высоцкая. Улица с выходом в кремль. Сайт ИД «Экстра Н»
 Нижний Новгород: 785 вопросов и ответов. — Н. Новгород: Кварц, 2007. — c. 92-95. — ISBN 978-5-9900469-9-3
 Кирьянов И. А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. — Горьковское книжное издательство, 1961.
 Сайт «История Нижегородского края»
 Часовня арзамасской Алексеевской общины (улица Варварская, 36) (1890—1891 года)
 Храмы Нижнего Новгорода XIX — начала XX веков
 Новый музей в старом городе. Сайт «Новая аптека»
 Родильный дом № 1. Историческая справка.
 Статья Владимира ВЯХИРЕВА об Александровском дворянском институте.  «Биржа + Свой дом»
 Утраченные православные соборные и приходские храмы г. Н. Новгорода. Официальный сайт «Правительство Нижегородской области»
 Владимир ВЯХИРЕВ''. Александровская богадельня. «Биржа + Свой дом»

Ссылки 
 Варварская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Нижнего Новгорода
Нижегородский район Нижнего Новгорода